Кро́тов (Кро́това) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Кротов 
 
 Кротов, Андрей Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Кротов, Антон Викторович (род. 1976) — российский путешественник, писатель.
 
 Кротов, Василий Андреевич (1803—1833) — лейтенант Российского флота, исследователь Арктики.
 
 Кротов, Виктор Васильевич (1912—1986) — министр энергетического машиностроения СССР, Герой Социалистического Труда.
 Кротов, Вячеслав Александрович (род. 1993) — российский футболист.
 Кротов, Григорий Ильич (1924—1986) — полковник государственной безопасности, полный кавалер ордена Славы.
 Кротов, Иван Михайлович (1920—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Кротов, Карен Владимирович (род. 1972) — советский и российский теннисист.
 Кротов, Маркс (1927—1942) — советский пионер-герой.
 Кротовс, Миервалдис (род. 1954) — председатель Думы Талсинского края Латвии.
 
 
 
 Кротов, Пётр Иванович (1852—1914) — русский геолог и педагог.
 Кротов, Роман Тимофеевич (1923—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Кротов, Фёдор Фёдорович (1915—1985) — Герой Советского Союза.
 Кротов, Юрий Владимирович (1904-1968)- советский ученый-материаловед.



Топоним 
 Кротов — деревня в Калинковичском районе Гомельской области Белоруссии.
 Остров Кротова — остров в заливе Петра Великого Японского моря.

Другое 
 «Кротов» — парусная шхуна Беломорской флотилии России, которая участвовала в экспедициях к архипелагу Новая Земля.

См. также 

 
 
 Кротовский
 Коротовский